Rubial est un patronyme pouvant désigner:

 (né en 1996), joueur espagnol de football
 (né en 1955), musicien et compositeur espagnol
 (né en 1945), avocat et juge uruguayen
 (1935-2012), homme politique mexicain
Xesús Ferro Ruibal (né en 1944), théologien et latiniste espagnol

Homonymie de patronyme